Павлодарский деканат — один из пяти деканатов Архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане. Расположен в северо-восточной части Республики Казахстан, включает территорию Павлодарской области. Декан — о. Иосиф Шмидляйн.

Приходы 
На территории деканата расположены следующие приходы:
 Аксу — приход Иисуса Христа Милосердного,
 Качиры — приход Святого Франциска Ассизского,
 Красноармейка — Приход Святой Марии Горетти,
 Павлодар — приход Св. Терезы Младенца Иисуса,
 Щербакты — приход Марии Помощницы христиан,
 Экибастуз — приход Иоанна Крестителя.

Монашеские конгрегации 
В деканате работают монахини нескольких женских монашеских конгрегаций:
 Сестры ордена Святой Клары (Павлодар)
 Сёстры Семьи Марии Соискупительницы (Щербакты)
 Сестры Назаретанки (Экибастуз)

Кроме того, в Павлодаре служат монахи Общества Иисуса.

Архиепархия Пресвятой Девы Марии (Астана)
Павлодарский деканат